Олбані — стародавня назва Північної Британії.

Олбані — місто, штат Каліфорнія
 Олбані — місто, штат Джорджія
 Олбані — місто, штат Індіана
 Олбані — місто, штат Кентуккі
 Олбані — місто, штат Міннесота
 Олбані — місто, штат Міссурі
 Олбані — місто, штат Нью-Гемпшир
 Олбані — місто, штат Нью-Йорк
 Олбані — місто, штат Орегон
 Олбані — місто, штат Техас
 Олбані — місто, штат Вермонт
 Олбані — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Олбані — місто в окрузі Пепін, штат Вісконсин
 Олбані — селище, штат Іллінойс
 Олбані — селище, штат Луїзіана
 Олбані — селище, штат Огайо
 Олбані Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Олбані Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Олбані — селище, штат Вермонт
 Олбані — селище, штат Вісконсин
 Олбані — переписна місцевість, штат Оклахома
 Олбані — переписна місцевість, штат Вайомінг

Олбані (Австралія) — місто в Західній Австралії.
  — острів в 6 км на південний схід від краю мису Йорк, Австралія.

Олбані (річка) — річка в Канаді.

Див. також 
 Олбані (округ)